Tamaro – nome volgare della Dioscorea communis
 Tamaro – miscela di spezie
 Attilio Tamaro – storico, diplomatico e giornalista italiano
 Susanna Tamaro – scrittrice italiana
 Monte Tamaro – monte delle Prealpi Luganesi, nel Canton Ticino.

Pagine correlate

 Tammaro